Сборная Англии по крикету или Английская крикетная команда () представляет Англию и Уэльс в международных тестовых и однодневных матчах по крикету. До 1992 года сборная также представляла шотландский регион. С 1 января 1997 года сборная Англии управляется Английским и валлийским крикетным советом. В 1903—1996 годах сборную контролировали Мэрилебонский крикетный клуб и, позднее, Тестовый крикетный совет графств.

Англия и Австралия — первые сборные, получившие статус тестовых команд. Они стали участниками первого в истории тестового матча, который прошёл 15 марта 1877 года. Англия, наряду с Австралией и Южной Африкой, стала основателем Международного совета крикета в 1909 году. Первые международные матч по правилам ODI (5 января 1971 года) и Twenty20 (13 июня 2005 года) также прошёл при участии британцев и австралийцев.

По состоянию на 28 мая 2013 года Англия выиграла 333 из 936 тестовых матчей, причём 334 игры завершились ничьёй-дроу. Сборная трижды становилась вице-чемпионом мира по правилам ODI (1979, 1987, 1992), а также два раза выигрывала серебряные медали Чемпионс Трофи (2004, 2013). В 2010 году Англия стала победителем мирового первенства по Twenty20. Команда занимает третье место в рейтинге тестовых сборных, второе в рейтинге ODI и пятое в рейтинге Twenty20.

Состав

Руководство 
Сборная управляется Английским и валлийским крикетным советом, представляющим Англию и Уэльс в Международном совете крикета. Совет выполняет эту функцию с 1 января 1997 года, до этого сборной руководили представители Тестового крикетного совета графств, ещё ранее — клуб «Мэрилебон». В некоторых нетестовых международных матчах Англия играла именно под названием «Мэрилебон». Последняя такая игра состоялась в сезоне 1976/77, однако до сезона 1996/97 сборная периодически использовала цвета «Мэрилебона» — красный и белый.

Англо-валлийский совет занимается сбором средств от продажи билетов и прав на трансляцию матчей. В 2006 году доход совета составил £77 млн.

Экипировка 
Техническим партнёром команды с 1 апреля 2008 года является компания Adidas. Ранее экипировку британцам поставляла компания Admiral.

В тестовых матчах Англия использует белую форму с красными полосами на груди и на брюках спортсменов. На поло игроков изображены три льва в левой части и логотип спонсора, Brit Insurance, в правой. Логотип Adidas изображается на одном из рукавов, в зависимости от позиции игрока по отношению к телекамерам. Играя в поле, спортсмены сборной могут использовать тёмно-синие кепки или белые шляпы, на которых располагается логотип национального крикетного совета. Шлемы английских крикетчиков также выполнены в тёмно-синем цвете.

В крикете с ограниченными оверами на красной форме игроков присутствует большой логотип Brit Insurance с тремя львами слева и логотипом Adidas справа.

До начала 2010 года официальным спонсором команды выступала компания Vodafone.

Стадионы 
Указан год первого матча сборной, проведённого на арене.

Тестовые матчи и ODI 
 1880 — «Овал», Лондон. Вместимость: 23500.
 1884 — «Олд Траффорд», Манчестер. Вместимость: 22000.
 1884 — «Лордс Крикет Граунд», Лондон. Вместимость: 28000.
 1899 — «Трент Бридж», Ноттингем. Вместимость: 17500.
 1899 — «Хедингли», Лидс. Вместимость: 17500.
 1925 — «Эджбастон», Бирмингем. Вместимость: 25000.
 2003 — «Риверсайд», Честер-ле-Стрит. Вместимость: 19000.
 2009 — «Софиа Гарденс», Кардифф. Вместимость: 15600.
 2011 — «Роуз Боул», Саутгемптон. Вместимость: 25000.

Только ODI 
 «Каунти Крикет Граунд», Бристоль. Арена примет первый тестовый матч в 2017 году.

Результаты 
Англия является одной из сильнейших команд мирового крикета. В 936 тестовых матчах сборная одерждала 333 победы (36 %), 334 (36 %) раза матчи с её участием завершались ничьей-дроу. В 603 матчах по правилам ODI британцы выиграли 294 раза (49 %) в семи матчах сыграли в ничью-тай, двадцать матчей не принесли результата. В Twenty20 команда провела 60 матчей, выиграла в половине из них, четыре встречи завершились без результата.

Англия впервые сразилась с австралийцами за приз турнира «Ашес» в сезоне 1881/82, и в течение восьми десятилетий эти команды безраздельно доминировали на мировой арене. В 1963 году в мировом крикете появился третий сильный игрок — сборная Вест-Индии. В 1969—2000 Англия не выиграла у карибских спортсменов ни одной серии. в 1989—2005 годах британцы показывали аналогичные результаты в сериях с Австралией. После поражения в серии матчей с новозеландцами Англия опустилась на последнее место в рейтинге тестовых сборных. Впрочем, в 2004 году Англия вышла в финал Чемпионс Трофи, а в следующем году выиграла «Ашес». В 2007 году команда не смогла пройти даже в полуфинал чемпионата мира ODI. В 2010 году британцы выиграли мировое первенство по правилам Twenty20, а в 2013-м снова заняли второе место в Чемпионс Трофи.

Показатели

Тестовые матчи

ODI

Twenty20

Рекордсмены

По числу матчей

Примечания

Ссылки 
 Английский и валлийский крикетный совет

Англия
Крикет в Англии
Сборные Англии
Тестовый крикет
ODI